Карасец — деревня в Великолукском районе Псковской области России, Лычёвская волость
 Карасец (Большой Карасец) — озеро в Великолукском районе Псковской области России, Лычёвская волость
 Малый Карасец — озеро в Великолукском районе Псковской области России, Лычёвская волость